Но́вая Земля́ — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (городской округ с равносильными наименованиями муниципальное образование «Новая Земля» и городской округ «Новая Земля») в составе Архангельской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Белушья Губа.

География 
Район и муниципальное образование расположены на территории архипелага Новая Земля и относятся к районам Крайнего Севера, а также к территориям Арктической зоны Российской Федерации.

Крупных рек нет, самые протяжённые реки на Северном острове: Гусиная, Митюшиха, Промысловая и Южная Крестовая. На Северном острове расположены мелководные озёра: Гольцовое, Дерюгина, Усачёва и другие, на Южном острове — Гусиное.

История 
В ходе муниципальной реформы в 2004 году Новая Земля получила статус муниципального района, а 1 января 2006 года статус городского округа.

Население

Состав поселения 
В состав муниципального образования входят:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ГО Новая Земля
 Муниципальное образование «Новая Земля» на сайте администрации Архангельской области
 Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах (Новоземельский островной совет Ненецкого национального округа)

Новая Земля
Новая Земля
Новая Земля
Районы Архангельской области
Упразднённые муниципальные районы Архангельской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году